Чемпионат Австрии по футболу 1923/24 () — 14-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания. Чемпионом в первый раз в своей истории стал клуб Винер Аматёр. По итогам сезона выбыл ВАФ, Остмарк и Герта Вена.

Участники 
Тринадцать команд сыграли два круга игр: дома и на выезде.

Турнирная таблица

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1923/24 на rsssf.com

1923/1924
Футбол в Европе в 1923 году
Футбол в Европе в 1924 году